Манхэттенский Чайна-таун () — нейборхуд в юго-восточной части боро Манхэттен, Нью-Йорк. Чайна-таун занимает около 35 жилых кварталов, ограничиваясь на севере улицами Кенмэр- и Деланси-стрит, на востоке — Аллен-стрит, на юге — Уэрт-стрит, а на западе — Бродвеем.

Чайна-таун населён преимущественно выходцами из Китая. Здесь наблюдается самая высокая их концентрация в Западном полушарии. Нейборхуд также является одним из старейших этнических анклавов хуацяо — зарубежных выходцев из Китая. Манхэттенский Чайна-таун — один из девяти китайских кварталов Нью-Йорка, а также один из двенадцати таких кварталов Нью-Йоркской агломерации. В последней, в свою очередь, проживает самое большое этническое китайское население за пределами Азии, составляющее, по оценкам на 2017 год, 893 697 человек.

Манхэттенский Чайна-таун как отдельный нейборхуд зародился во второй половине XIX века. Однако из-за принятия в 1882 году Акта об исключении китайцев вплоть до середины XX века въезд сюда китайцев был серьёзно ограничен. Со снятием в 1965 году ограничений численность населения китайского нейборхуда начала быстро расти. Однако в начале XXI веке, с проведением джентрификации, появилась тенденция к распаду его этнической идентичности.

История 
Первые китайцы начали прибывать в Нью-Йорк ещё в период с конца XVIII по середину XIX века. Большинство из них были матросами и торговцами и не оставались в городе на длительное время. Те же, кто решал поселиться в Нью-Йорке, зачастую брали английские имена и женились на местных жительницах. Так, согласно данным переписи населения штата за 1855 год, официально первым китайским иммигрантом в Нью-Йорке стал мужчина, взявший себе имя Уильям Браун и женившийся на ирландке. Он приехал в город в 1825 году. По оценкам газеты «The New York Times», к 1859 году в Нью-Йорке проживало уже 150 китайцев. Многие из них были моряками, поварами, продавцами сладостей и сигар, а также работали на доставке еды в пансионы, где размещались моряки из Азии.

К 1870-м годам численность проживающих здесь китайцев превысила 2000 человек. Этому поспособствовали антикитайские настроения на Западе США и прокладка трансконтинентальной железной дороги.

В 1882 году на федеральном уровне был принят Акт об исключении китайцев, который серьёзно поражал китайцев в правах: по новому закону им запрещалось как иммигрировать в США, так и проходить натурализацию в стране. Более того, большинство китайцев более не могли воссоединиться со своими близкими. В результате население нейборхуда не превышало 4000 человек вплоть до Второй мировой войны.

Чайна-таун в тот период представлял собой небольшой участок, ограниченный Пелл-, Дойерс- и Мотт-стрит. Проживавшие там китайцы были ограничены в выборе своего дела. Им позволялось заниматься работами, требующими самых базовых познаний в английском; например, ручной стиркой. В 1890 году здесь открылись первые рестораны. Вскоре в нейборхуде также появились сувенирные лавки и буддистские храмы.

За помощью и разрешением разногласий жители нейборхуда обращались в уважаемые среди них китайские организации. Наряду с ними действовали и преступные братства —  — в ведении которых было разрешение имущественных споров, а также азартные игры. Между тунами нередко возникали конфликты, которые были окрещены .

Во время Второй мировой войны Китай и США стали союзниками, что привело к отмене в 1943 году Акта об исключении китайцев. Вместе с этим для них была установлена квота на количество иммигрантов в 105 человек в год. Население манхэттенского Чайна-тауна начало понемногу расти. Большинство жителей нейборхуда были прилежными рабочими и примерными семьянинами, что хорошо сказывалось на репутации Чайна-тауна тех лет.

К 1965 году нейборхуд занимал уже семь жилых кварталов. Здесь проживало 20 000 человек, большинство из которых были мужчинами. В том же году были сняты ограничения китайцев на въезд, что привело к буйному росту Чайна-тауна. Нейборхуд вышел за свои исторические пределы, распространившись на часть соседних Маленькой Италии и Нижнего Ист-Сайда.

С резким приростом китайских иммигрантов в Нью-Йорке начали образовываться другие Чайна-тауны: Элмхерст и Флашинг в Куинсе и Сансет-Парк и Бей-Ридж в Бруклине. Тенденция китайцев к расселению привела к тому, что в 1980-м годам в манхэттенском Чайна-тауне проживало всего около 30 % всех китайцев. Вместе с тем, этническая идентичность нейборхуда начала размываться. Хотя в то время более чем три четверти всех приезжих в Чайна-таун были китайцами, здесь начали также селиться приезжие из Бангладеш, Бирмы, Вьетнама, Филиппин и Малайзии. Также своё пристанище в нейборхуде находили доминиканцы и пуэрториканцы. По состоянию на начало XXI века манхэттенский Чайна-таун занимал третье место по населению среди китайских коммун в Западном полушарии.

Население 
Переписной участок для Чайна-тауна ограничивается на севере Хаустон-стрит, на востоке — авеню B, Норфолк-стрит, Эссекс-стрит и Пайк-стрит, на юге — Франкфорт-стрит и, наконец, на западе — Сентр-стрит и Бауэри. Согласно данным переписи населения США 2010 года, население китайского нейборхуда составляло 47 844 человека, что меньше на 4531 человек (-9,5 %) по сравнению с данными 2000 года. Занимая площадь 134,5 га, нейборхуд имел плотность населения 36 000/км². Расовый состав населения: 16,3 % (7817) белых, 4,8 % (2285) афроамериканцев, 0,1 % (38) коренных американцев, 63,9 % (30 559) выходцев из Азии, 0,02 % (11) жителей островов Тихого океана, 0,2 % (75) представителей других рас и 1,3 % (639) представителей двух и более рас. Латиноамериканцы или латиноамериканцы любой расы составляли 13,4 % (6 420) населения.

По состоянию на 2017 год, средний доход домохозяйства составлял 39 584 доллара, при этом средний индивидуальный доход составлял 68 657 долларов. В 2018 году около 18 % жителей относились к категории бедных по сравнению с 14 % во всем Манхэттене и 20 % во всем Нью-Йорке. Каждый двенадцатый житель (8 %) был безработным, по сравнению с 7 % в Манхэттене и 9 % в Нью-Йорке.

Межэтнические культурные различия 
Несмотря на рост количества иммигрантов из Фучжоу, многие китайские предприятия в Чайна-тауне по-прежнему принадлежат кантонцам. Западная часть китайского нейборхуда, в которой преобладает кантонский язык, также продолжает оставаться главным деловым районом Чайна-тауна. Это оказало влияние на многих фучжоуцев, которые начали изучать кантонский диалект для ведения бизнеса. В особенности это коснулось тех, кто занят на крупных предприятиях, таких как рестораны димсам на территории, известной как Маленький Фучжоу на Ист-Бродвее. Фучжоуцы являются самой большой этнической группой китайцев в Чайна-тауне, не говорящих на кантонском языке. Начиная с 2000-х годов новые китайские иммигранты в основном говорят на мандаринском языке — основном языке Китая.

Существенное различие между двумя отдельными китайскими общинами в манхэттенском Чайна-тауне состоит в том, что кантонская часть нейборхуда не только обслуживает китайских клиентов, но также является туристической достопримечательностью. В свою очередь, фучжоуская часть нейборхуда привлекает меньше туристов. Бауэри, Кристи-стрит, Кэтрин-стрит и Чатем-сквер образуют приблизительную пограничную зону между фучжоуской и кантонской общинами.

Здравоохранение и экология 
По данным на 2018 год, преждевременные и подростковые роды были меньше распространены в Чайна-тауне и Нижнем Ист-Сайде, чем в других городских нейборхудах. Так, по состоянию на 2018 год, в Нижнем Ист-Сайде и Чайна-тауне регистрировалось 82 преждевременных родов на 1000 родов (по сравнению с общегородским показателем в 87 преждевременных родов) и 10,1 подростковых родов на 1000 родов (по сравнению с 19,3 подростковых родов на 1000 родов) В Чайна-тауне насчитывается небольшое количество жителей, не имеющих медицинской страховки. В 2018 году этот показатель оценивался в 11 %, что немногим меньше среднего значения по городу: 12 %.

В 2018 году 88 % жителей потребляли фрукты и овощи каждый день, что примерно совпадало со среднегородским показателем. В 2018 году 70 % жителей назвали своё здоровье «хорошим», «очень хорошим» или «отличным», что было ниже среднего показателя по городу, равного 78 %. На каждый супермаркет в Чайна-тауне и Нижнем Ист-Сайде насчитывалось по 18 придомовых магазинов.

Концентрация мелкодисперсных частиц в Чайна-тауне и Нижнем Ист-Сайде в 2018 году составляла 0,0089 мг/м³, что превышало средний показатель по Нью-Йорку.

Ближайшая крупная к Чайна-тауну больница —  в Муниципальном центре.

Образование 

По состоянию на 2018 год, доля жителей с образованием в объёме колледжа в Чайна-тауне и Нижнем Ист-Сайде выше, чем в целом по Нью-Йорку. Так, 48 % жителей в возрасте от 25 лет имели образование в объёме колледжа, в то время как 24 % имели образование ниже среднего, а 28 % являлись выпускниками школ или имели неоконченное высшее образование. Для сравнения доля жителей Манхэттена и в целом ньюйоркцев с образованием в объёме колледжа и выше составляла в 2018 году 64 % и 43 %, соответственно. Процент учеников, с достаточным уровнем знания математики на достаточном уровне вырос в Чайна-тауне и Нижнем Ист-Сайде с 61 % в 2000 году до 80 % в 2011 году, а доля учеников, обладающих достаточными навыками чтения, увеличилась с 41 % до 53 % за тот же период времени.

Школы 
В Чайна-тауне есть государственная начальная школа 124, носящая имя первого китайского выпускника Йельского университета Юн Вина. Также в нейборхуде есть школа 130 имени Эрнандо Де-Соло. Недалеко от Чайна-тауна есть двуязычная китайско-английская школа школа 184 имени Шуан Вэня, открытая в 1998 году.

Библиотека 
Нью-Йоркская публичная библиотека управляет филиалом Чатем-сквер на Ист-Бродвее, 33. Филиал основан в 1899 году; нынешнее здание библиотеки Карнеги открылось в 1903 году и было реконструировано в 2001 году. В четырёхэтажной библиотеке находится большая коллекция китайской литературы, которая хранится здесь с 1911 года.

Культура и достопримечательности 
На протяжении большей части истории в Чайна-тауне имелись уникальные архитектурные особенности, по которым обыватель сразу мог бы узнать этот нейборхуд. В 1962 году на Чатем-сквере была установлена мемориальная арка в честь лейтенанта  — лётчика США китайского происхождения, погибшего во время Второй мировой войны в Новогвинейской кампании. Арка посвящена американцам китайского происхождения, погибшим во Второй мировой войне. Она выполнена по проекту местного архитектора по имени . Мемориал украшен каллиграфией авторства Юй Южэня. На площади также расположена статуя Линь Цзэсюя — фучжоуского чиновника, выступавшего против торговли опиумом в Китае. Её взгляд направлен вдоль Ист-Бродвея, где находится фучжоуский участок Чайна-тауна.

В 1970-х годах местная телефонная компания New York Telephone начала украшать уличные телефонные будки в виде пагод. В 1976 году перед Конфьюшес-Плаза была установлена статуя древнего китайского мыслителя Конфуция. В 1980-х годах банки, открывавшие в Чайна-тауне свои новые отделения, начали использовать традиционные китайские стили для оформления фасадов своих зданий. На Мотт-стрит расположена Церковь Преображения Господня 1815 года; она носит статус национального исторического памятника. В  с 1980 года представлен быт американских китайцев.

В 2010 году Чайна-таун и соседняя Маленькая Италия получили статус единого исторического района в Национальном реестре исторических мест США.

Кинотеатры 
В прошлом в Чайна-тауне располагались китайские кинотеатры. Первый китаеязычный театр в городе располагался с 1893 по 1911 год на Дойерс-стрит. Позже он был преобразован в миссию спасения бездомных из Бауэри. В 1903 году в кинотеатре китайской общиной был организован сбор средств для евреев, пострадавших в кишинёвском погроме.

Среди театров, которые существовали в Чайна-тауне в более поздние годы, были Театр Сан Синг () под Манхэттенским мостом и Театр Пагода (), оба на Ист-Бродвее. Также в нейборхуде были Губернаторский театр на Чатем-сквер, Театр Розмари () на Канал-стрит, а также Дворец музыки () на Бауэри, который оказался последним закрытым китайским театром. Эти кинотеатры не выдержали конкуренции с видеокассетами, которые были более доступными и предлагали фильмы большего количества жанров. Позже им на смену пришли VCD и DVD. Другими факторами стали доступность китайских кабельных каналов, а также караоке-бары и казино, которые начали предоставлять китайцам больше возможностей для развлечений.

Экономика 

Предприятия экономики расположены в нейборхуде неравномерно. Так, в западной части Чайна-тауна (изначально кантонской) уровень деловой активности по-прежнему остаётся высоким. В то же время, юго-восточная часть нейборхуда, известная как Маленький Фучжоу, больше пострадала от ухода китайского бизнеса и снижения количества потребителей. В результате Маленький Фучжоу стал преимущественно жилым и более подверженным джентрификации.

Атаки 11 сентября 2001 года вызвали спад в ритейле и ресторанном бизнесе Чайна-тауна. Из-за близости к Граунд-Зиро туризм и бизнес возвращались в нейборхуд очень медленно. Частично причина заключалась в закрытии полицией Нью-Йорка Парк-Роу, одной из двух основных улиц, соединяющих Финансовый квартал с Чайна-тауном (вторая такая улица — Сентр-стрит). Однако с тех пор местная экономика, а также туризм восстановились. В 2011 году, несмотря на противодействие владельцев бизнеса в нейборхуде, в Чайна-тауне была запущена бизнес-инициатива по увеличению деловой активности.

В Чайна-тауне расположено несколько крупных китайских супермаркетов. В августе 2011 года на Мотт-стрит открылся новый филиал New York Supermarket. Всего в одном квартале от супермаркета New York находится супермаркет Hong Kong, расположенный на углу Элизабет- и Хестер-стрит. Эти два супермаркета являются одними из крупнейших китайских супермаркетов, предлагающих всевозможные виды продуктов питания в западной части нейборхуда. Прежний супермаркет Hong Kong на пересечении Ист-Бродвея и Пайк-стрит сгорел в 2009 году, и планы построить на его месте отель Marriott на 91 номер вызвали протесты местной общественности. Сеть супермаркетов New York Supermarkets, которая также управляет рынками в Элмхерсте и Флашинге, в 2008 году заключила соглашение с Генеральным прокурором штата Нью-Йорк о выплате своим работникам заработной платы и сверхурочных. Меню для многих китайских ресторанов в США печатаются именно в манхэттенском Чайна-тауне.

Застройка 

Жилой фонд Чайна-тауна по-прежнему в основном состоит из тесных многоквартирных домов, некоторым из которых более 100 лет. Для таких зданий обычным явлением являются общие ванные комнаты в коридорах. В 1976 году на углу Бауэри и Дивижен-стрит был завершён проект социального жилья под названием . Этот 44-этажный жилой дом предоставил тысячам жителей нейборхуда столь необходимый новый жилой фонд. В здании также разместилась новая школа 124. Помимо того, что здание стало первым и самым большим комплексом доступного жилья, возведённого непосредственно для населения Чайна-тауна, Конфьюшес-Плаза также является культурной и институциональной достопримечательностью, в которой в 1974 году зародилась общественная организация «Азиатские американцы за равенство» (; AAFE) — одна из старейших политических и общественных организаций нейборхуда.

Начиная с конца 2000-х годов в Чайна-таун из соседнего Сохо пришёл бизнес по застройке элитных кондоминиумов. До того характерной застройкой в нейборхуде были многоквартирные дома, населённые в основном китайцами. В то время как некоторые проекты были нацелены на китайское сообщество, строительство элитного жилья привнесло разнообразие в экономическую и культурную идентичность Чайна-тауна.

К этому времени многие новые китайские иммигранты селились на Ист-Бродвее вместо исторического ядра Чайна-тауна к западу от Бауэри. Вдобавок кантонский диалект начал вытесняться мандарином. Кроме того, конкуренцию за роль культурного и торгового центра китаеговорящих жителей Нью-Йорка манхэттенскому Чайна-тауну начал создавать вышеупомянутый нейборхуд Флашинг.

Несмотря на джентрификацию нейборхуда и вызванную ею сокращение численности китайского населения и предприятий, а также рост притока хипстеров с высокими доходами и высокодоходного бизнеса, Чайна-таун по-прежнему остается популярным у жителей большого Нью-Йорка торговым районом. Чайна-таун также популярен у туристов, в том числе из Китая.

Туризм и общественное питание 

Важными отраслями экономики нейборхуда является туризм и ресторанный бизнес. Здесь расположено множество исторических и культурных достопримечательностей. Свои услуги здесь предлагают такие туристические компании, как Manhattan Walking Tour, Big Onion, NYC Chinatown Tours и Lower East Side History Project. В экскурсии часто входит посещение церкви Преображения Господня и статуй Линь Цзэсюю и Конфуцию.

Многие рестораны Чайна-тауна также поддерживают туристическую индустрию. Здесь открыто свыше 300 китайских ресторанов, среди них: Joe’s Shanghai, Jing Fong, New Green Bo и Amazing 66.

Преступность 
Чайна-таун патрулируется полицейскими 5-го участка полиции Нью-Йорка, расположенного на Элизабет-стрит, 19. 5-й и соседний с ним 7-й участки заняли 58-е место из 69 в рейтинге самых безопасных районов патрулирования по уровню преступности на душу населения в 2010 году. По данным на 2018 год, было зарегистрировано 42 случаев нелетального нападения на 100 000 человек, что было ниже общегородского показателя.

По статистике 5-го полицейского участка, в 2019 году уровень преступности по сравнению с 1990 годом в совокупности по всем категориям снизился на 77,1 %. В 2019 году участок сообщил о 6 убийствах, 14 изнасилованиях, 91 грабеже, 210 нападениях с отягчающими обстоятельствами, 101 краже со взломом, 585 крупных кражах и 16 крупных кражах автомобилей.

Пожарная охрана 
Манхэттенский Чайна-таун обслуживается двумя пожарными станциями пожарного департамента Нью-Йорка:

 Пожарный расчёт 55 / Батальон 2 — Брум-стрит, 363;
 Пожарный расчёт 9 / Экипаж 6 — Канал-стрит, 75.

Транспорт 
Непосредственно в нейборхуде расположены две станции метро: Гранд-стрит () и Канал-стрит (). Чайна-таун обслуживается автобусными маршрутами M9, M15, M15 SBS, M22, M55 и M103.

На многих улицах Чайна-тауна имеются велосипедные дорожки.

Примечания

Литература 
 

Н
Нижний Манхэттен